Молас:

 Молас — коммуна во Франции.

Персоналии 
 Молас, Александра Николаевна (1845—1929) — русская певица (меццо-сопрано) и вокальный педагог.
 Молас, Мария Роза (1815—1876) — испанская монахиня, католическая святая.
 Молас, Михаил Павлович (1852—1904) — российский контр-адмирал. 
 Молас, Пётр Павлович (1847 — после 1917) — российский контр-адмирал.
 Молас, Эммануил Сальвадорович (1875—1918) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Молас Лопес, Фелипе (1901—1954) — президент Парагвая.